Відкритий чемпіонат Австралії 2009 року в чоловічому одиночному розряді вважають одним із найкращих турнірів Великого шолома у Відкриту еру. Він запам'ятався багатьма найкращими матчами 2009 року, включаючи півфінальний поєдинок Надаля проти Вердаско (тривав 5 годин і 14 хвилин) і фінал між Надалем і Федерером. Це був перший турнір Великого шолома на харді, на якому Надаль досягнув фіналу або виграв.

Новак Джокович був чемпіоном попереднього року, але через гіпертермію знявся у чвертьфіналі проти Енді Роддіка, поступаючись за сетами 1:2.

У фіналі Рафаель Надаль переміг Роджера Федерера з рахунком 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 і став першим іспанцем, який виграв цей турнір в одиночному розряді.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Рафаель Надаль (переможець)
  Роджер Федерер (фінал)
  Новак Джокович (чвертьфінал, знявся через гіпертермію)
  Енді Маррей (4 коло)
  Жо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
  Жиль Сімон (чвертьфінал)
  Енді Роддік (півфінал)
  Хуан Мартін дель Потро (чвертьфінал)
  Джеймс Блейк (4 коло)
  Давід Налбандян (2 коло)
  Давид Феррер (3 коло)
  Гаель Монфіс (4 коло, знявся через травму правого зап'ястка)
  Фернандо Гонсалес (4 коло)
  Фернандо Вердаско (півфінал)
  Стен Вавринка (3 коло)
  Робін Содерлінг (2 коло)
  Ніколас Альмагро (3 коло)
  Ігор Андрєєв (3 коло)
  Марин Чилич (4 коло)
  Томаш Бердих (4 коло)
  Томмі Робредо (4 коло)
  Радек Штепанек (3 коло)
  Марді Фіш (3 коло)
  Рішар Гаске (3 коло)
  Іво Карлович (2 коло)
  Сафін Марат Михайлович (3 коло)
  Фелісіано Лопес (1 коло)
  Поль-Анрі Матьє (2 коло)
  Дмитро Турсунов (1 коло)
  Райнер Шуттлер (1 коло)
  Юрген Мельцер (3 коло)
  Філіпп Кольшрайбер ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Е Роддік
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Б Ренквіст
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К Малісс
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Льодра
| RD1-score04-1=68
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= ХК Ферреро
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф Санторо
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=65
| RD1-score06-4='''6
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Кверрі
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2009 Australian Open Men's Singles draw 

2009 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу